Тарасовка () — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 31 человек. Почтовый индекс — 30375. Телефонный код — 3852. Занимает площадь 0,352 км². Код КОАТУУ — 6822181603.

Местный совет 
30375, Хмельницкая обл., Изяславский р-н, с. Великие Пузырьки, ул. Центральная, 5

Примечания

Ссылки 
 Тарасовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Изяславского района